(terme anglais pouvant être traduit par fossé des genres) peut faire référence à :
Inégalités homme-femme dans certains domaines, notamment juridiques et sociaux.
Inégalités de revenus salariaux entre hommes et femmes (),
 Inégalités de genres en mathématiques et en lecture,
The Gender Gap: Bella Abzug's Guide to Political Power for American Women, livre de Bella Abzug
Biais de genre sur Wikipédia, également connu sous le terme Gendergap.